Serbina ist der Familienname von

 Nina Serbina (* 1952), sowjetisch-ukrainische Hochspringerin
 Switlana Serbina (* 1980), ukrainische Wasserspringerin